Флаг муниципального образования «Бо́рское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 ноября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6501.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в белом, чёрном, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле с чёрной главой, обременённой положенной в левую перевязь золотой лопатой и золотым топором накрест — червлёный (красный) восстающий грифон, держащий в лапах червлёный развёрнутый свиток».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История Борского сельского поселения связана с именами видного тихвинского историка, краеведа, библиографа, писателя, педагога и общественного деятеля И. П. Мордвинове (уроженца ныне не существующей деревни Жилая Глина) и генерал-лейтенанта, военного инженера, писателя, известного сельского хозяина, автора воспоминаний, участника войны за освобождение славян, общественного деятеля и просветителя В. Д. Кренке.

Чёрная полоса с жёлтыми лопатой и топором накрест — напоминание о военном инженере В. Д. Кренке, владельце усадьбы Переходы. Кроме того, изготовление инструментов из дерева — распространённый промысел Большегорской волости Тихвинского уезда в старину.

Красный восстающий грифон напоминание о бывшей усадьбе Колтовских-Лупандиных Бочево. Грифон, держащий свиток — хранитель прошлого (истории) Борского сельского поселения.

Красный развёрнутый свиток — напоминание об известном тихвинском историке, краеведе И. П. Мордвинове. Ныне его имя носит Тихвинская районная библиотека.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла. Напоминает о «красных глинах», добывавшихся близ деревни Рудная Горка.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия. Чёрная финифть это и напоминание о чёрном цвете земли (сельское хозяйство) и чёрном цвете торфяников.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда. Цвет напоминает о карстовом каньоне реки Рагуши.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания 

Флаги с изображением грифона
Флаги с изображением свитка
Флаги с изображением лопаты
Флаги с изображением топора